Municipio de Rock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rock (condado de Benson, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.
 Municipio de Rock (condado de Grant, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Rock (condado de Cherokee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Rock (condado de Lyon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Rock (condado de Woodbury, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Woodbury.
 Municipio de Rock (condado de Mitchell, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.
 Municipio de Rock (condado de Marshall, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Rock (condado de Jefferson, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Rock (condado de Pipestone, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pipestone.